Skifferrävsparv (Passerella schistacea) är en fågel i tättingfamiljen amerikanska sparvar som förekommer i bergstrakter i västra Nordamerika. Den behandlas ofta som en del av Passerella iliaca som då har det svenska trivialnamnet rävsparv.

Kännetecken

Utseende 
Liksom alla rävsparvar, ofta behandlade som en och samma art, är den en stor (15-18 cm) och kraftig sparv med runt huvud. Denna art är relativt långstjärtad med gul näbb. Fjäderdräkten liknar tjocknäbbad rävsparv med gråaktig ovansida, röda vingar och stjärt samt svartfläckig undersida. Den är dock kraftigare fläckad under och har mattare färgade vingar. Fåglar i kanadensiska Klippiga bergen närmar sig rosträvsparven i utseende.

Läte 
Lätet är ett mycket vasst "smack", likt rosträvsparven och tjocknäbbad rävsparv. Sången skiljer sig däremot, en klar och ringande serie, med varannan ton betonad, vissa drillande och andra mer sträva.

Utbredning och systematik 
Skifferrävsparv delas upp i fem underarter som har följande utbredning under häckningstid:
 Passerella schistacea schistacea – sydvästra till sydcentrala Kanada, nordcentrala och västcentrala USA
 Passerella schistacea altivagans – sydvästra Kanadas inland
 Passerella schistacea canescens – östra Kalifornien och centrala Nevada (västcentrala USA)
 Passerella schistacea olivacea – sydvästra Kanada och nordvästra USA
 Passerella schistacea swarthi – nordvästra Utah och sydöstra Idaho (västcentrala USA)

Den betraktas ofta som en underart till P. iliaca.

Familjetillhörighet 
Tidigare fördes de amerikanska sparvarna till familjen fältsparvar (Emberizidae) som omfattar liknande arter i Eurasien och Afrika. Flera genetiska studier visar dock att de utgör en distinkt grupp som sannolikt står närmare skogssångare (Parulidae), trupialer (Icteridae) och flera artfattiga familjer endemiska för Karibien.

Levnadssätt 
Skifferrävsparven häckar i täta, ogenomträngliga buskage nära vatten i bergsbelägna skogar, gärna med inslag av al. Under häckningstid livnär den sig huvudsakligen av insekter som skalbaggar, men även andra ryggradslösa djur, frön och bär. Fågeln häckar från mitten av maj till mitten av juli och lägger troligen endast en kull.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar arten som livskraftig (LC).

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Amerikanska sparvar
Fåglar i nearktiska regionen